Послово — название населённых пунктов:

Россия 
 Послово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Послово — посёлок в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.